

Geografia

Italia 
 Rio Ridanna – torrente della provincia autonoma di Bolzano
 Val Ridanna – valle della provincia autonoma di Bolzano, percorsa dall'omonimo torrente
 Ridanna – frazione di Racines (BZ), nell'omonima valle